San Juan de Betulia kan syfta på:

Colombia 

 San Juan de Betulia (kommun), Sucre, 
 San Juan de Betulia (ort), Sucre,